When the West Was Young – cortometraggio del 1913 diretto da W.J. Bauman
When the West Was Young – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell
When the West Was Young – cortometraggio del 2013 diretto da Joseph Valdez e Jeff Wiesen